Айымдос Ерсаинович Бозжигитов (; род. 5 января 1956, с. Казанка, Казанский район, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, дипломат.

Биография 
Родился в селе Казанка Казанского района Кокчетавской области (ныне — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахстана).

В 1979 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер-преподаватель».

В 2000 году окончил курсы Дипломатической Академии МИД РК.

В 2005 году окончил курсы Лондонской Школы экономики и политических наук.

С 1979—1991 гг. — аспирантура и научно-педагогическая деятельность в Казахском политехническом институте.

С 1992 года — в системе Министерства внешне-экономических связей — Заместитель генерального директора «Казпромэкспорт», член Правления, Генеральный директор АО «Торговый дом РК» г. Стамбул, Турция.

С 1998 года — на дипломатической службе. Директор департамента по работе с дипломатическими представительствами МИД РК, Руководитель Представительств МИД РК в г. Алматы, Посол по особым поручениям МИД РК, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения по совместительству (2006 г.).

С января 2010 года по март 2015 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Армения.

С марта 2015 года по февраль 2018 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

С февраля 2018 года по ноябрь 2019 года — Посол по особым поручениям МИД РК.

1 ноября 2019 года назначен Председателем Правления АО «Институт внешнеполитических исследований».

Дипломатический ранг — Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Кандидат технических наук (ВАК СССР — 1989). Автор 5 изобретений, 24 публикаций.

Владеет турецким языком.

Награды 

Кандидаты технических наук
Государственные деятели Казахстана
Послы Казахстана в Армении
Послы Казахстана в Киргизии
Выпускники Карагандинского технического университета
Преподаватели Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева‎